Waynesburg kan syfta på:

Waynesburg, Ohio
Waynesburg, Pennsylvania
Waynesburg, Indiana